Загре́цький — слов'янське прізвище. Відомі носії:
 Загрецький Дмитро Станіславович (1924—1980) — український хоровий диригент.
 Загрецький Олександр Іванович (1911—1990) — радянський футболіст та тренер, виступав на позиції захисника.

Див. також 
 Лисак (Загрецька) Зінаїда Петрівна (1930—2006) — українська співачка (мецо-сопрано), народна артистка УРСР (1978).
Слов'янські прізвища